Binički ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Binički (1885–1963), jugoslawischer Opernsänger
 Stanislav Binički (1872–1942), jugoslawischer Komponist, Dirigent und Operndirektor